Венециа́нская лагу́на (Венецианские лагуны, , ) — лагуна в Венецианском заливе Адриатического моря, местонахождение города Венеции.

Описание 
Площадь лагуны составляет около 550 км². Около 8 % площади занимает суша, состоящая из самой Венеции и множества маленьких островов. Ещё 11 % территории — это участки глубокой воды или каналов, оставшиеся 80 % представляют собой ватты или соляные болота.

От моря Венецианскую лагуну отделяют острова Лидо и . Сообщение лагуны с морем осуществляется через три пролива:
 Порто-ди-Лидо
 Порто-ди-Маламокко
 Порто-ди-Кьоджа
В этих проливах воздвигнуты защитные заграждения, перекрывающие доступ воды в лагуну при сильном волнении.

Лагуна подвержена значительным изменениям в уровне воды, особенно зимой и весной, когда из-за проблемы половодья ( (высокой воды)) происходит затопление большей части Венеции.

Венецианская лагуна входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Острова 

В лагуне располагаются более 100 островов, самые значительные приведены ниже:

См. также 
 Проект MOSE

Примечания

Ссылки 
 

География Венеции
Лагуны Италии
Заливы Адриатического моря